Montot peut faire référence à trois communes françaises : 

 Montot, en Côte-d'Or
 Montot, en  Haute-Saône
 Montot-sur-Rognon, dans la Haute-Marne